Ким Джон Хван (; род. 2 сентября 1983 года) — южнокорейский фехтовальщик на саблях, двукратный олимпийский чемпион в командном первенстве (2012 и 2020), многократный чемпион мира, Азии и Азиатских игр. Один из самых успешных азиатских фехтовальщиков в истории.

Родился в 1983 году в Сеуле. В 2009 году в Дохе впервые стал чемпионом Азии. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне завоевал золотую медаль. В 2013 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. В 2014 году стал серебряным призёром чемпионата мира и обладателем золотой и серебряной медалей Азиатских игр. В 2017 году южнокорейский саблист впервые стал чемпионом мира, победив в командном первенстве, а через год Ким Джон Хван в первый раз выиграл личный турнир на чемпионате мира и завоевал золотую медаль в командных соревнованиях. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Ким стал чемпионом в командном первенстве, а также завоевал бронзу в личном турнире саблистов. В 2022 году в Каире четвёртый раз стал чемпионом мира, победив в командном первенстве.

На чемпионатах Азии в 2007—2022 годах Ким завоевал 21 медаль, включая 10 золотых (из них три — в личном первенстве в 2009, 2015 и 2016 годах).

Примечания

Ссылки 

Фехтовальщики Республики Корея
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Азиатских игр по фехтованию
Чемпионы Азии по фехтованию